Colombia
La Victoria – distretto dipartimentale del dipartimento di Amazonas
La Victoria – comune del dipartimento di Boyacá
La Victoria -comune del dipartimento di Valle del Cauca
 Ecuador
La Victoria – comune capoluogo del cantone di Las Lajas
 Paraguay
 La Victoria – denominazione del distretto di Puerto Casado sino al 1995
 Perù
Distretto di La Victoria (Lima) – distretto della provincia di Lima
 Spagna
La Victoria – comune della provincia di Cordova
 Stati Uniti d'America
La Victoria – census-designated place della contea di Starr, Texas 
 Venezuela
La Victoria – comune dello stato di Aragua